O termo Astúrias pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Astúrias - comunidade autónoma de Espanha
 Reino das Astúrias, existiu na Península Ibérica entre 718 e 925
 Praia das Astúrias, em Guarujá, Brasil
 Asturias (Cebu), município nas Filipinas

Asturias